Челлендж-лига 2010/2011 годов () — 8-й розыгрыш Челлендж-лиги, второй лиги в футбольной системе Швейцарии.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Примечания

Ссылки 
 Страница сезона на официальном сайте
 Статистика на rsssf.com
 Статистика на soccerway.com

Швейцария
Швейцария
Челлендж-лига
Спорт в Швейцарии в 2010 году
Спорт в Швейцарии в 2011 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2010/2011